Грэм Дорранс (; 5 мая 1987, Глазго) — шотландский футболист, полузащитник клуба «Уэстерн Сидней Уондерерс». Выступал в сборной Шотландии.

Клубная карьера 

Дорранс начал свою карьеру в клубе «Ливингстон», однако полсезона 2005/06 выступал за клуб «Партик Тисл» по договору аренды. Выступление было удачным, за пятнадцать проведённых игр полузащитник забил пять мячей. В настоящее время игрок «Вест Бромвич Альбион». В сезоне 2009/10 помог команде вновь выйти в элитный английский дивизион. Назван игроком года в Лиге на своей позиции.

9 ноября 2020 года подписал двухлетний контракт с клубом чемпионата Австралии «Уэстерн Сидней Уондерерс».

Международная карьера 
Дорранс дебютировал за сборную команду Шотландии до 20 лет. Стал игроком основного состава для сборной на Кубке мира в Канаде. На май 2009 года он пять раз вызывался в сборную Шотландии до 21 года. В 2009 году вызывался во вторую сборную Шотландии, однако из-за травмы был отозван.

7 сентября 2009 года дебютировал в составе первой сборной Шотландии в матче квалификационного раунда против сборной Нидерландов. 10 октября 2009 года провёл полный матч за сборную против команды Японии. В домашнем матче дебютировал 3 марта 2010 года, шотландцы одержали победу над национальной командой Чехии со счётом 1:0, а игрок получил специальную награду от спонсора как лучший игрок матча.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Вест Бромвич Альбион»
 
 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Партик Тисл»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»